Nom de dos emirs samànides:

 Abd al-Malik I ben Nuh
 Abd al-Malik II ben Nuh